Трес Амигос има више значења:

 Трес Амигос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Амигос, Ранчо Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Амигос (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Амигос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику